Ez a szócikk a Johnny Test c. rajzfilmsorozat részeit listázza.

Évadáttekintés

Epizódok

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái